Мака́ровский мост — название мостов.
 Макаровский мост — мост через реку Исеть в Екатеринбурге.
 Макаровский мост — пешеходный мост в Кронштадте, Санкт-Петербург.